K700:
 Sony Ericsson K700 — сотовый телефон 2004 года.
 К-700 — российский (ранее советский) трактор.